Пентленд — фамилия и топоним.
 Пентленд, Лоуренс (1879—1923) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Пентленд — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Пентленд-Ферт — пролив в Шотландии, между островом Великобритания и Оркнейским архипелагом.
  — населённый пункт в штате Квинсленд, Австралия.